Killick ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Joseph Boomer Killick (1926–2008), südafrikanischer Botaniker
 Gordon Killick (1899–1962), britischer Ruderer
 Graeme Killick (* 1989), kanadischer Skilangläufer
 Hammerton Killick (1856–1902), haitianischer Admiral und Marine-Oberbefehlshaber
 John Killick (1919–2004), britischer Diplomat und Verwaltungsbeamter